Das Joshua-Profil steht für:

 Das Joshua-Profil (Roman), Roman von Sebastian Fitzek (2015)
 Das Joshua-Profil (Film), deutscher Fernsehfilm von Jochen Alexander Freydank (2018)